L'Orchestre national d’Auvergne est un orchestre de chambre français.

Histoire 
L'orchestre a été fondé en 1981 à l'initiative du Ministère de la Culture, du conseil régional d'Auvergne et de la ville de Clermont-Ferrand. Élisabeth de Montgon - Fouillade, qui à l'époque était vice-présidente du conseil régional d'Auvergne et maire-adjointe à la culture de Clermont-Ferrand, a joué un rôle important dans sa création.

L'ensemble a d'abord été placé sous la direction de Jean-Jacques Kantorow puis, de 1994 à janvier 2011, sous celle du chef hollandais Arie van Beek. Aujourd’hui, le directeur musical et artistique de l'orchestre est Roberto Forés Veses.

L’Orchestre a pour mission de diffuser la musique vivante en Auvergne et dans le monde. Depuis sa création, il s'est produit dans une vingtaine de pays. Cet ensemble est reconnu comme l'une des meilleures formations de musique de chambre en France et en Europe. L’Orchestre donne habituellement une centaine de concerts chaque année et participe à de grands festivals.

L'ensemble est constitué de 21 musiciens, recrutés au niveau international. Le répertoire leur permet de jouer des œuvres baroques, classiques ou contemporaines.

En , le ministère de la culture lui a accordé le label « Orchestre National ».

Composition 
Premiers violons
 Violon solo : Guillaume Chilemme
 Violon cosoliste : Harumi Ventalon
 Violons : Yoh Shimogoryo, Rodolphe Kovacs, Marta Petrlikova, Albane Genat

Seconds violons
 Violon Chef d'attaque : Aurélie Chenille
 Violons : Irène Martin, Philippe Pierre, Raphaël Bernardeau, Robert McLeod

Altos
 Alto Solo : Cyrille Mercier
 Altos : Thérèse Lorrain, Isabelle Hernaïz, Cédric Holweg

Violoncelles
 Violoncelle Solo : Jean-Marie Trotereau
 Violoncelles : Takashi Kondo, Hisashi Ono, Cathy Antoine-Constantin

Contrebasses
 Contrebasse solo : Ricardo Delgado
 Contrebasse : Laurent Bécamel

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des formations de musique classique
 Orchestre symphonique
 Orchestres en fête

Liens externes 

 Site de l'Orchestre d'Auvergne
 Site de Roberto Forés Veses
 Site de la ville de Clermont-Ferrand

Auvergne
Auvergne
Auvergne
Musique classique en Auvergne-Rhône-Alpes
Formation de musique classique fondée dans les années 1980